Torneo Apertura 2019 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2019 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2019 en Colombia.
 Torneo Apertura 2019 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2019 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2019 en Guatemala.
 Série d'Ouverture 2019 en Haití.
 Torneo Apertura 2019 en Honduras.
 Torneo Apertura 2019 en México.
 Torneo Apertura 2019 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2019 en Panamá.
 Torneo Apertura 2019 en Perú.
 Torneo Apertura 2019 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2019 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2019 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2020,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2019,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2018,  desambiguación.